Basilika St. Georg steht für folgende Kirchenbauwerke:

 St. Georg (Köln), Deutschland
 Wallfahrtsbasilika St. Georg, Walldürn, Deutschland
 Basilika St. Georg (Angamaly), Indien
 Basilika San Ġorġ (Victoria), Malta
 Basilika St. Georg (Almelo), Niederlande
 Basilika St. Georg (Ziębice), Polen
 Basilika St. Georg, Tschechien, siehe Kloster St. Georg (Prag)